FC Sion er et fodboldhold fra Schweiz, som er grundlagt i 1909 og har spillet i den bedste række i en lang årrække. De har blandt andet vundet mesterskabet 2 gange i 1991/1992 og i 1996/1997

Eksterne henvisninger 

Fodboldklubber i Schweiz
Etableret i 1909